Тамурехо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 30 км². Население — 258 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 203 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de Tamurejo
 Web de Tamurejo
 Tamurejo, por la Diputación de Badajoz
 Tamurejo.Net

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса